Пуната — провинция в департаменте Кочабамба, Боливия. По состоянию на 2001 год на территории проживало 47 735 человек. На севере граничит с провинцией Чапаре, на северо-востоке с провинцией Тиракуэ, на востоке с провинцией Арани, на юго-востоке с провинцией Мискуэ, на юге с провинцией Эстебан Арсе, на западе с провинцией Герман Йордан. Основное население территории составляют представители народа кечуа.

Наиболее распространённые языки — испанский и кечуа.

Административное деление

Ссылки 
 Провинции Кочабамбы

Провинции Боливии